Dubstep Warz — название передачи, прошедшей 10 января 2006 года в рамках еженедельного двухчасового шоу The Breezeblock на британской радиостанции BBC Radio 1. Ведущая радиошоу Мэри Энн Хоббс пригласила в студию ключевых представителей дабстепа, каждый из которых отыграл свой специальный сет. Эта передача вызвала большой всплеск интереса к дабстепу как в самой Великобритании, так и по всему миру. Вообще это событие причисляют к одному из ключевых моментов в популяризации дабстепа. 30 октября 2006 года на британском независимом лейбле Planet Mu вышла составленная Мэри Энн Хоббс компиляция под названием «Warrior Dubz», куда, помимо дабстепа, вошли композиции в жанрах грайм, драм-н-бейс и техно.

Список композиций 
Информация о лейблах указана на текущий момент, на момент трансляции большинство треков являлось дабплейтами.

Вступление:
 без названия — D1 (даб)

Mala (Digital Mystikz):
 10 Dread Commandments VIP — Digital Mystikz (даб)
 Haunted — Digital Mystikz (DMZ)
 Left Leg Out — Mala (DMZ)
 Midnight Request Line (Digital Mystikz Remix) — Skream (Tempa)
 All of a Sudden — Digital Mystikz (DMZ)
 Anti-War Dub — Digital Mystikz (DMZ)

Skream:
 Midnight Request Line — Skream (Tempa)
 Tapped — Skream (Tempa)
 Almighty Father (Skream Remix) — Sunship & Warrior Queen (даб)
 Glamma — Skream (Tempa)
 Deep Concentration — Skream (Tempa)
 Rottan — Skream (Tempa)
 Ancient Memories (Skream Remix) — Digital Mystikz (DMZ)
 Egypt (Skream Remix) — Horsepower Productions (даб)
 Stagger — Skream (Tempa)

Kode9 & the Spaceape:
 Fat Larry's Skank (Kode9 Remix) — Benny Ill, Kode9 & the Culprit (Tempa)
 9 Samurai — Kode9 (Hyperdub)
 Backward — Kode9 & the Spaceape (Hyperdub)
 Kingston Dub — Kode9 & the Spaceape (Hyperdub)
 Spaceape — Burial & the Spaceape (Hyperdub)

Vex'd:
 Bombardment of Saturn — Vex'd (Planet Mu)
 3rd Choice — Vex'd (Planet Mu)
 Wavescape (Vex'd Remix) — Search & Destroy (Pitch Black)
 Killing Floor — Vex'd (Planet Mu)

Hatcha & Crazy D:
 без названия — Benga (даб)
 Dreamgate — Benga (Benga Beats)
 Beep — Digital Mystikz (DMZ)
 Shattered — Coki (Tempa)
 без названия — Coki (даб)
 Midnight Request Line (Remix) — Skream (даб)
 The Blues — Benga (Benga Beats)
 Zombie Jig — Benga (Benga Beats)
 Dutch Flowerz — Skream (Tempa)
 Ancient Memories (Skream Remix) — Digital Mystikz (DMZ)

Loefah & Sgt. Pokes:
 Mud — Loefah (DMZ)
 Ruffage — Loefah (DMZ)
 Sukkah — Loefah (даб)
 System — Loefah (Tectonic)
 Root — Loefah (DMZ)

Distance:
 My Demons — Distance (Planet Mu)
 Fallen — Distance (Boka)
 Tuning — Distance (Planet Mu)
 Cella — Distance (Planet Mu)
 Cyclops — Distance (Planet Mu)
 Night Vision — Distance (Planet Mu)
 Traffic — Distance (Planet Mu)

Окончание:
 Qawwali — Pinch (Planet Mu)

Ссылки 
 Страница на сайте BBC Radio 1

Дабстеп
Музыкальные радиопередачи